Ivars de Noguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ivars de Noguera (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Ivars de Noguera (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar